Koren nebo Korén je příjmení následujících osob:

 Dani Koren (* 1945) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 David Koren (1917–2011) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Einar Riegelhuth Koren (* 1984) – norská házenkářka
 Elisabeth Bleyleben-Koren (* 1948) – rakouská manažerka
 Eliyahu Koren (1907–2001) – izraelský typograf
 Elsa Korén (1920–1990) – německá herečka
 Gal Koren (* 1992) – slovinský lední hokejista
 Hanns Koren (1906–1985) – rakouský politik
 Helga Korén (* 1943) – německá herečka a spisovatelka
 Jicchak Koren (1911–1994) – izraelský politik
 Johan Koren – více nositelů
 Juliane Korén (* 1951) – německá herečka
 Katja Koren (* 1975) – slovinská lyžařka
 Kristjan Koren (* 1986) – slovinský cyklista
 Linn-Kristin Riegelhuth Koren (* 1984) – norská házenkářka
 Nurit Koren (* 1960) – izraelská politička
 Ofir Koren (* 1992) – izraelský lední hokejista
 Petter Mørch Koren (1910–2004) – norský právník
 Robert Koren (* 1980) – slovinský fotbalista
 Simona Koren (* 1993) – rakousko-chorvatská fotbalistka
 Stephan Koren (1919–1988) – rakouský politik (ÖVP) a vědec
 Stephan Koren (Manager) (* 1957) – rakouský manažer
 Steve Koren (* 1966) – americký scenárista a filmový producent
 Ziv Koren (* 1970) – izraelský fotožurnalista

Související články 
 Coren
 Corren
 Kohren